Vaudoncourt kan syfta på:
 Vaudoncourt, Meuse
 Vaudoncourt, Vosges